H22 peut faire référence à :
 Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS H22, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Route principale suisse 22 reliant Herzogenbuchsee à Morat ;
 Un type de panneau de présignalisation d’un itinéraire touristique, en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres